Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2016/2017 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2014/15 и 2015/16). Этот рейтинг является определяющим показателем в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, проводимые до первого пересчёта очков.

Официальный рейтинг был опубликован по завершении последнего рейтингового турнира сезона 2016/17 — чемпионата мира. Ниже представлена полная версия рейтинга.

Примечания

Ссылки 

 Официальный рейтинг на worldsnooker.com  

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2016 год в снукере
2017 год в снукере